Contes cruels (Racconti crudeli) può riferirsi a:

 Contes cruels – titolo originale del libro Racconti crudeli di Auguste de Villiers de L'Isle-Adam
 Contes cruels – libro di Octave Mirbeau